Лома Есперанза има више значења:

 Лома Есперанза (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Есперанза (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику